Серена Вільямс була чинною чемпіонкою, але вирішила того року не брати участь.
Петра Квітова виграла титул, у фіналі перемігши Лі На з рахунком 7–5, 2–6, 6–3.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери 

  Уршуля Радванська
  Галина Воскобоєва

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Примітки

Посилання 

Rogers Cup 2012